Острова́ Короле́вы Елизаве́ты (, ; ранее известны как Острова Пэрри или Архипелаг Парри) — самый северный сегмент Канадского Арктического архипелага, поделены между Нунавутом и Северо-Западными территориями на севере Канады.

География 

Острова лежат в бассейне Северного Ледовитого океана севернее системы проливов Мак-Клур, Вайкаунт–Мелвилл, Барроу, Ланкастер (в англоязычных источниках эти четыре пролива называют Parry Channel (пролив Парри)). По форме острова представляют собой треугольник, в вершине которого лежит остров Элсмир, а основанием служат острова Принс-Патрик, Мелвилл, Батерст, Корнуоллис, Девон.

После переименования термин Архипелаг Парри продолжают использовать для юго-западной части архипелага (острова Принс-Патрик, Мелвилл, Батерст, Борден, Маккензи-Кинг, Корнуоллис и окружающие их мелкие острова), часть других островов (Амунд-Рингнес, Аксель-Хейберг, Эллеф-Рингнес, Корнуолл) относят к группе островов Свердрупа.

Одни острова имеют низменный рельеф, другие представляют собой плоские плато высотой 300—600 метров, на острове Девон поднимаются горные хребты высотой до 1921 метра, наиболее гористым является самый большой остров архипелага — Элсмир, на котором находится Барбо-Пик (2616 метров) — высочайшая вершина острова Элсмир, архипелага и территории Нунавут. Климат островов — крайне суровый, арктический. Острова покрыты полярными пустынями.

Общая площадь островов составляет 419 061 км². Многие из островов входят в число крупнейших на Земном шаре, самый большой из них — Элсмир, другим крупным островом является Девон.

История 
Впервые европейцы открыли острова в 1616 году. Название дано Британским адмиралтейством в честь английского исследователя Арктики У. Э. Парри, который открыл архипелаг в 1819—1820 годах. Затем острова названы в честь Елизаветы II после её коронации в качестве королевы Канады в 1953 году.

Население 
Население — 375 человек (2006). Наиболее значительные населённые пункты — посёлок Резольют на острове Корнуоллис (229 человек) и Грис-Фьорд на Элсмире (141 человек). На Элсмире также расположен Алерт — самый северный населённый пункт в мире (5 человек). Остальные острова не имеют постоянного населения. Основная хозяйственная деятельность — бурение на нефть.

Примечания

Ссылки 
 

Канадский Арктический архипелаг
Объекты, названные в честь людей прижизненно
Архипелаги Канады
Острова Северо-Западных территорий
Острова Нунавута
Объекты, названные в честь Елизаветы II